Dezimalklassifikation bezeichnet eine Klassifikation, deren Klassen durch Ziffern und Sonderzeichen identifiziert werden:
 
 die von Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelte Dezimalklassifikation
 die von Melvil Dewey entwickelte Dewey-Dezimalklassifikation (DDC)
 die von Paul Otlet und Henri La Fontaine entwickelte Universelle Dezimalklassifikation (UDC/UDK)
 die japanische Japanische Dezimalklassifikation (NDC)
 die Chinese Decimal Classification
 die Arabic decimal classification